Die Fußball-Bezirksklasse Niederrhein 1934/35 war die zweite Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Niederrhein im Sportgau Niederrhein. Die Bezirksklasse wurde auf sechs Gruppen zu 12–14 Mannschaften erweitert, die Gruppeneinteilungen der teilnehmenden Mannschaften änderte sich. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Niederrhein 1935/36, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich TuRU Düsseldorf und Union 02 Hamborn durch.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen – Eine Chronik in Tabellen. Agon-Sportverlag, Kassel 1997, .

1934
Fußballsaison 1934/35